Under Electric Clouds (Pod electricheskimi oblakami) è un film del 2015 diretto da Aleksey German Jr..

Riconoscimenti
2015 - Festival di Berlino
Orso d'Argento per il Miglior Contributo Artistico (fotografia) a Evgeniy Privin e Sergey Mikhalchuk

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici